Torre Telecom Italia è il nome di diversi edifici, tipicamente grattacieli, o infrastrutture (torri di trasmissione), appartenenti o appartenuti alla società Telecom Italia.

Edifici  
 Torre Telecom Italia – grattacielo di Genova
 Torre Telecom Italia – grattacielo di Napoli

Torri di trasmissione 
 Torre Telecom Italia – torre di trasmissione di Mestre
 Torre Telecom Italia – torre di trasmissione di Novara
 Torre Telecom Italia – torre di trasmissione di Padova
 Torre Telecom Italia – torre di trasmissione di Pisa
 Torre Telecom Italia – torre di trasmissione di Roma
 Torre Telecom Italia – torre di trasmissione di Rozzano
 Torre Telecom Italia – torre di trasmissione di Verona